Карл Себастьян Корнелиус (; 1819—1896) — немецкий .

С 1851 читал в Галле лекции по физике, механике, физической географии и метеорологии. Напечатал: «Die Lehre von der Elektricität und dem Magnetismus. Versuch einer theoretischen Ableitung der gesamten magnetischen und elektrischen Erscheinungen» (1855); «Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens vom phisik., physiol. und psychol. Standpunkte aus betrachtet» (1861); «Zur Theorie des Sehens mit Rücksicht auf die neuesten Arbeiten in diesem Gebiete» (1864); «Ueber die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele» (2 изд. 1875); «Grundzüge einer Molekularphysik» (1866); «Meteorologie» (1863); «Grundriss der physik. Geographie» (6 изд. Галле, 1886).

Примечания

Источники 
 

Физики Германии